Falun Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Falun Township (Kansas)
 Falun Township (Minnesota)